Amelia Rabello é uma cantora de música popular brasileira.

Discografia 
 A delicadeza que vem desses sons
 Um pouco de mim - Sergio Natureza e amigos
 Amorágio
 Meu tempo é hoje - de Paulinho da Viola
 Tem samba no mar
 Todas as canções

Cantores do Rio de Janeiro (estado)